Kehlgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Kehlgraben (Bahra), rechter Bachgraben zur Bahra (zur Streu bei Oberstreu) in Hendungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Kehlgraben (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale in Wülfershausen an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Kehlgraben (Grünbach), rechter Zufluss der Grünbachs vor Paimar, Stadt Grünsfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kehlgraben (Röthen), rechter Zufluss der dort Röden genannten Röthen vor Mönchröden, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Kehlgraben (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs (zur Eyach) bei Vorderkirnberg, Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kehlgraben (Sandbuckgraben), rechter Oberlauf des Sandbuckgrabens (zur Schwabach) im Dormitzer Forst nahe Kalchreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Kehlgraben (Troppbach), rechter Zufluss des Troppbachs (zur Iff) bei Bullenheim, Markt Ippesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Kehlgraben bezeichnet außerdem:
 den Halsgraben einer Befestigung